Partito Comunista Operaio Spagnolo – partito politico spagnolo fondato nel 1921
Partito Comunista Operaio Spagnolo – partito politico spagnolo fondato nel 1973